Een verkeersweg:
N234 (België)
N234 (Nederland), zie Provinciale weg 234
N-234 (Spanje)
N234 (Zwitserland)